Bobrowyzja (; ) ist ein Dorf in der zentralukrainischen Oblast Tscherkassy mit etwa 1900 Einwohnern (2001).

Bobrowyzja liegt am Ufer des zum Krementschuker Stausee angestauten Dnepr und bildet eine eigene Landratsgemeinde im Norden des Rajon Tschyhyryn. 

Über die Regionalstraße P–10 gelangt man nach 28 km in Richtung Südosten zum Rajonzentrum Tschyhyryn und in die Gegenrichtung nach 45 km in die Oblasthauptstadt Tscherkassy.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Ort am Dnepr
Rajon Tschyhyryn